Alexi Stival (Cuca), brazilski nogometaš
 Cuca (glazbeni sastav), meksički rock'n'roll glazbeni sastav
 Cuca (čudovište), žensko čudovište, dio brazilskog folklora

Rumunjska:
 Cuca (Argeş, Rumunjska), u županiji Argeş
 Cuca (Galaţi, Rumunjska), u županiji Galaţi